Крест Свободы — государственная награда ряда стран:

 Крест Свободы () — высшая государственная награда Эстонской Республики, учреждена 24 февраля 1919 года
 Крест Свободы короля Хокона VII () — государственная награда Норвегии, учреждена 18 мая 1945 года
 Орден Креста Свободы () — государственная награда Финляндии, учреждена 4 марта 1918 года